Его́р Ивано́в:
 Иванов, Егор Олегович (род. 1992) — российский футболист.
 Иванов, Егор Сергеевич (род. 1991) — украинский футболист.